Nervspärrmossor (Campyliadelphus) är ett släkte av bladmossor som först beskrevs av Nils Conrad Kindberg, och fick sitt nu gällande namn av R.S.Chopra. Enligt Catalogue of Life ingår Nervspärrmossor i familjen Amblystegiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Amblystegiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor